Frigorífico — palavra usada em Portugal para nomear o que no Brasil se chama de geladeira ou refrigerador, e geleira em Moçambique e Angola
Abatedouro — ou frigorífico no Brasil
Açougue — ou frigorífico em algumas regiões do Brasil

Desambiguação